Palliolum är ett släkte av musslor som beskrevs av Monterosato 1884. Palliolum ingår i familjen kammusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kammusslor
Palliolum